Hochstadl kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochstadl (berg i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Hochstadel, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar